Programma van toetsing en afsluiting - een andere benaming voor het schoolexamen
Passenger Terminal Amsterdam - een cruiseterminal in Amsterdam
Posttraumatische amnesie - maat voor de ernst van een schedelhersenletsel
Paul Thomas Anderson - een Amerikaanse filmregisseur
Plasma Transferred Arc Welding - speciale lastechniek
Purified Tereftalic Acid - Zie tereftaalzuur
Percutane transluminale angioplastiek, een verouderde term voor Percutane coronaire interventie
Public Transport Authority - agentschap van het West-Australische departement van transport